Belasco — британская группа, играющая в стиле инди-рок. Группа образовалась в 2000 году, но только после своего второго концерта они стали неукоснительно соблюдать стиль «Indie-rock».

История 
Дебютный альбом «Simplicity» («Простота») был подготовлен Чарли Фрэнсисом, и получил признание в Великобритании. Один из журналов так описал Belasco — «У них великолепные песни, а амбиций у них больше, чем у большинства новых групп. Осторожно, Coldplay!»

Затем группа выпустила ещё четыре диска — «Technique» в 2002, «Knowing Everyones Okay» — в 2003, «Something Between Us» в 2006 и «61» в 2007 году. Belasco получили признание в Великобритании и Европе, диски стали выпускаться в Германии, Бельгии, Голландии, Франции, Австралии, Норвегии и Финляндии.

В начале 2005 года группа записала два сингла — «Chloroform» и «Something Between us».
Something Between Us понравилась критике — британская газета Guardian назвала её синглом недели.

В 2006 году некоторые треки группы были добавлены в фильм «Incubus», а «Chloroform» была отобрана компанией EA Sports как саундтрек к популярной игре FIFA 07. Некоторые песни появились в популярном американском сериале «Холм одного дерева» («One Tree Hill»).

На протяжении всего 2006 года группа работала над новым альбомом «61», который был выпущен в 2007. Этот альбом является идеальным показателем звука группы Belasco — от нежной интроспективной акустики («Finest Things» и «Lawman») до эпического рока («The Earth» and «Swallow»), с изобретательской структуры и мелодии песни «Butterfly» до классической жесткости рок композиции («Joseph Conin» и «On a Wire»). Тим Броунлоу, вокалист группы, говорит, что «61» лучший альбом группы:
«Эта пластинка наконец-то нас захватила, всё то, что мы хотим показать поклонникам — наш звук. Мы раньше говорили, что звук осложняет нашу музыку. „61“ показывает нашу душу — голос, гитары и барабаны. Это рок…» 

На данный момент продано более чем 30000 записей Belasco по всему миру. Группа играет концерты по всему миру (150 только в 2003 году), в том числе и на больших европейских фестивалях, например «Isle of Wight» (Великобритания), «Haldern and Bochum Total» (Германия) и «Alive» (Бельгия).

Состав 
 Билл Кертледж () — ударные
 Даф Батье () — бас-гитара
 Тим Броунлоу () — вокал, гитара

Дискография 
 Simplicity — 2001
 Car EP — 2001
 Technique — 2002
 Knowing Everyone’s Okay — 2003
 Something Between Us EP — 2005
 Something Between Us — 2006
 61 — 2007
 Transmuting — 2012

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 
 Тексты песен Belasco

Инди-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году